Ідеал (філософія)
Ідеал (математика)